Die 57. Division sind folgende militärische Einheiten auf Ebene der Division:

Infanterie-Verbände 
  57. Infanterie-Division (Wehrmacht)
  57. Division (Königreich Italien)
  57. Division (Japanisches Kaiserreich)
  57. Infanteriedivision (Osmanisches Reich)
  57. Division (Sri Lanka)
  57. Schützendivision (Sowjetunion)
  57th (2nd West Lancashire) Division (Vereinigtes Königreich)
  57. Division (Zweite Spanische Republik), Verband der Republikanischen Armee

Verbände Luftstreitkräfte 
  57th Air Division (Vereinigte Staaten)

Liste militärischer Divisionen nach Nummern